Palaemon (mythologie), Griekse god
 Palaemon (geslacht), geslacht van kreeftachtigen